11-та лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

11-та лінія — вулиця в місті Київ.
 11-та лінія — вулиця в місті Миколаїв.

11-та лінія — вулиця в місті Рязань.
 11-та лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові у місті Санкт-Петербург.

Вулиці